Municipio de Valley Center puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Valley Center (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Valley Center (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.